Bystřice (wohl von alttschechisch bystřec ‚Wildbach‘) ist der Name folgender Flüsse in Tschechien:

 Bystřice (Černý potok), ein Zufluss des Černý potok bei Pila
 Bystřice (Cidlina), ein Zufluss der Cidlina bei Chlumec nad Cidlinou
 Bystřice (Eger), ein Zufluss der Eger bei Velichov
 Bystřice (March), ein Zufluss der March bei Olomouc
 Bystřice (Svratka), ein Zufluss der Svratka bei Vír
 Bystřice, ein Zufluss der Vsetínská Bečva bei Bystřička, siehe Bystřička (Vsetínská Bečva)
 Kalte Pastritz (Chladná Bystřice), Zufluss des Chamb in Furth im Wald
 Warme Pastritz (Teplá Bystřice), Zufluss des Chamb bei Furth im Wald
 Wilde Weißeritz (Divoká Bystřice), Quellfluss der Weißeritz im Erzgebirge

Bystřice ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Bystřice u Benešova (deutsch Bistritz bei Beneschau), Stadt im Okres Benešov
 Bystřice pod Hostýnem (deutsch Bistritz am Hostein), Stadt
 Bystřice nad Pernštejnem (deutsch Bistritz ob Pernstein), Stadt
 Bystřice nad Olší (deutsch Bistrzitz), Gemeinde
 Bystřice pod Lopeníkem (deutsch Bistritz unterm Lopenik), Gemeinde
 Bystřice u Libáně (deutsch Bistritz bei Liban), Gemeinde
 Bystřice nad Úhlavou (deutsch Bistritz an der Angel), Ortsteil von Nýrsko
 Bystřice (Hroznětín) (deutsch Langgrün), Ortsteil von Hroznětín
 Bystřice (deutsch Wistritz), Ortsteil von Dubí
 Bystřice (Bělá nad Radbuzou) (Wistersitz), Ortsteil von Bělá nad Radbuzou 
 Bystřice (deutsch Fichtenbach), Wüstung in der Gemeinde Česká Kubice
 Malá Bystřice (deutsch Klein Bistritz), Gemeinde im Okres Vsetín
 Nová Bystřice (deutsch Neubistritz), Stadt
 Valašská Bystřice (deutsch Wallachisch Bistritz), Gemeinde im Okres Vsetín
 Velká Bystřice (Groß Wisternitz), Stadt

Siehe auch:
 Bystritza (hier auch zur Etymologie)
 Bystřička (tschechisch)
 Bystrica, Vydrica, Bystrička (slowakisch)
 Bystrzyca (polnisch)
 Bistrica (slowenisch, kroatisch, serbisch und mazedonisch)
 Bistriza (bulgarisch)
 Bystryzja (ukrainisch)
 Bistrița (Begriffsklärung) (rumänisch)
 Beszterce (ungarisch)
 Bistricë (albanisch)
 Bistritz, Bistritza, Bistrzitz, Feistritz, Wistritz (deutsch)